До́йран () — община в Северной Македонии. Расположена на юге страны. Административный центр — село Стар-Дойран.

Площадь территории общины 129,16 км². В состав общины входят 13 сёл: Джумабос, Дурутли, Гёпчели, Куртамзали, Николикь, Нов-Дойран, Органджали, Севендекли, Сретеново, Стар-Дойран, Фурка, Црничани и Чаушли.

География 
Граничит с общинами Республики Македония:
 на западе — с общиной Богданци;
 на севере — с общиной Валандово.
На востоке и на юге — с граничит с номом Килкис в области Центральная Македония Греции.

На востоке община выходит к берегу Дойранского озера. Также на территории общины находятся горы горного массива Беласица.

Население 
Население составляет 3426 человек (2002 год).

Этническая структура населения в общине:
 македонцы — 2641 чел.;
 турки — 402 чел.;
 сербы — 277 чел.;
 цыгане — 59 чел.;
 албанцы — 17 чел.;
 арумыны — 3 чел.;
 боснийцы — 2 чел.;
 остальные — 25 чел.;

Известные люди 
На территории общины 7 октября 1910 года родился Георги Абаджиев, македонский писатель, один из основоположников национальной исторической прозы.

Примечания

Ссылки 
 Сайт общины , 

Общины Северной Македонии